Mammut kan syfta på:

 Mammut – vetenskapligt namn Mammuthus ,ett utdött släkte elefantdjur, se Mammutar
 Ullhårig mammut – en art i det utdöda släktet mammutar.
 Mammut – vetenskapliga namn på ett utdött släkte i ordningen elefantdjur, se Mastodont
 Mammut (film) – en svenskproducerad dramafilm från 2009.
 Mammut (serietidning) –  en svensk serietidning.

Se även
Mammoth – flera betydelser